Termenul „Sense and Sensibility” se poate referi la:

Un roman (Rațiune și simțăminte) de Jane Austen
Transpuneri pe ecran a romanului, în 1995 și 2008 (în care a jucat Hattie Morahan)